Svjetsko juniorsko prvenstvo u rukometu (eng. IHF Men's Junior World Championship) međunarodno je natjecanje za igrače do 21 godine.

Izdanja

Vječna ljestvica 
Zaključno sa svjetskim prvenstvom 2015. godine.

 SSSR, Jugoslavija, ČSSR, SCG više ne postoje.
 Njemačka: 1 srebro kao SR Njemačka.

Vidi 
 Svjetsko prvenstvo juniorki u rukometu, natjecanje igračica do 20 godina
 Svjetsko prvenstvo mladih u rukometu, natjecanje igrača do 19 godina
 Svjetsko prvenstvo mladih rukometašica, natjecanje igrača do 18 godina

Izvori

Vanjske poveznice 
HANDBALL BIH 2013  Povijest svjetskih prvenstava